Научно-техническое общество
 Нетранслируемые области